La journée des barricades, un soulèvement populaire en 1588 à Paris ;
 La journée des barricades en 1648 à Paris, commencement de la Fronde.

Voir aussi 
 Barricade
 Émeute
 Semaine des barricades